Алекса́ндр Позде́ев:
 Поздеев, Александр Александрович (1926—1986) — советский металлург, член-корреспондент АН СССР.
 Поздеев, Александр Сергеевич (род. 1986) — украинский футболист.